Ануппур:

 Ануппур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Ануппур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.